Васіно — назва населених пунктів:

Росія 
 Васіно — село в Верхнєтоемському районі Архангельської области.
 Васіно — село в Бабаевському районі Вологодської области.
 Васіно — село в Кичменгсько-Городецькому районі Вологодської області.
 Васіно — село в Тужинському районі Кіровської області.
 Васіно — село в Талдомському районі Московської області.
 Васіно — село в Чеховському районі Московської області.
 Васіно — село в Дорогобужському районі Смоленської області.
 Васіно — село в Угранському районі Смоленської області.
 Васіно — село в Холм-Жирковському районі Смоленської області.
 Васіно — село в Кесовогорському районі Тверської області.
 Васіно — село в Большесельскому районі Ярославської області.
 Васіно — село в Некоузському районі Ярославської області.